83P kan syfta på:

 83P/Russell - en periodiskt återkommande komet.
 83P - en rysk Progressfarkost, se Progress MS-22